Szwajcaria:
 Murten – miasto w kantonie Fryburg, w okręgu Lac

Inne:
 Murten – statek
 Murtensee – jezioro